Jutro je lahko:

 jutro - del dneva
 Jutro - ljubljanska glasbena skupina
 Jutro - sarajevska rock skupina
 Jutro - ena izmed sur v Koranu

Časopis 

 Jutro - politični dnevnik, ki je izhajal v Trstu v letih 1910–1912
 Jutro - časnik, ki je izhajal v letih 1920–1945
 Jutro - časnik, ki je izhajal ob ponedeljkih v letih 1931–1943